Seconda Lega – 5º livello del campionato svizzero di calcio.
 Seconda Lega – il campionato cadetto di calcio in Bulgaria.
 Seconda Lega – 4º livello del campionato svizzero di calcio femminile.
 Seconda Lega – 4º livello del campionato svizzero di hockey su ghiaccio.
 Seconda Lega – 4º livello del campionato svizzero di pallacanestro.
 Seconda Lega – 4º livello del campionato svizzero di pallacanestro femminile.
Seconda Lega – 4º livello del campionato svizzero di tennis tavolo femminile.